Гендрікс () — англійське прізвище та похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Аманда Гендрікс (1968) — американський науковець-планетолог.
 Ванда Гендрікс (1928—1981) — американська акторка.
 Голлі Гендрікс (1997) — американська порноакторка.
 Джимі Гендрікс (1942–1970) — американський гітарист, співак і композитор; учасник гурту The Jimi Hendrix Experience.
 Леслі Гендрікс (1960) — американська акторка.
 Метт Гендрікс (1981) — американський хокеїст.
 Томас Гендрікс (1819–1885) — американський політик, член Демократичної партії, віце-президент США (1885).

Топонім 

 Гендрікс — округ у штаті Індіана, США
 Гендрікс — місто, штат Міннесота, США
 Гендрікс — місто, штат Західна Вірджинія, США
 Гендрікс — невключена територія в окрузі Маклейн, Іллінойс, США

Інше 
 6066 Гендрікс — астероїд головного поясу.
 Гендрікс — біографічний телефільм режисера   року про життя Джимі Гендрікса.
 Джимі Гендрікс: Дитя Вуду — біографічний документальний фільм режисера Боба Смітона.

Англійські прізвища